Алекса́ндр Джеймс Де́нни (; 12 апреля 2000, Маклсфилд, Чешир, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции опорного полузащитника.

Клубная карьера 
Алекс Денни начинал заниматься футболом в клубе «Манчестер Сити». В 2011 году в возрасте 11 лет перешёл в академию «Эвертона». В сезоне 2016/17 начал выступать за команду «Эвертона» до 18 лет.

7 декабря 2017 года Денни дебютировал в основной команде «Эвертона». Футболист вышел на замену в матче Лиги Европы против кипрского «Аполлона», который завершился победой «Эвертона» со счётом 3:0.

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Солфорд Сити»
Игроки ФК «Моркам»
Игроки ФК «Нью-Сейнтс»